Biały Kieł – powieść Jacka Londona

Filmy 
 Biały Kieł – film z 1946 roku
 Biały Kieł – film z 1991 roku
 Biały Kieł – film z 1993 roku
 Biały Kieł 2: Legenda o Białym Wilku – film z 1994 roku
 Biały Kieł – film z 2018 roku

Inne 
 Biały Kieł – komiks autorstwa Imre Seboka (rys.) i Tibora Cs. Horvatha (sc.)